IV и V чемпионаты Северных Марианских островов по футболу были проведены на Сайпане, в «Спортивном комплексе Олеаи».

Команды 
 Ариранг (FC Arirang)
 Интер Годфатерс (Inter Godfather’s) — с начале года до осеннего чемпионата команда называлась Фиеста Интер Сайпан (Fiesta Inter Saipan)
 Марианас Пацифик Юнайтед — ПТИ (MP United-PTI) — прежнее название Пацифик Телеком (Pacific Telecom)
 Мультинасьональ (Multinational FC)
 Асес (Ol’Aces)
 Онвелл (Onwell)
 Вайлд Биллс (Wild Bill’s) — с начале года до осеннего чемпионата команда называлась Индепендентс (Independents).

Весенний чемпионат

1-й тур 
 19 января Фиеста Интер Сайпан — Ариранг — 3:6
 19 января Индепендентс — Мультинасьональ — 1:3
 19 января Онвелл — Асес — 10:0

2-й тур 
 27 января Ариранг — Онвелл — 2:2
 27 января Мультинасьональ — Фиеста Интер Сайпан — 0:4
 27 января Асес — Индепендентс — 0:3

3-й тур 
 3 февраля Онвелл — Мультинасьональ — 4:1
 3 февраля Ариранг — Асес — 12:0
 3 февраля Фиеста Интер Сайпан — Индепендентс — 2:2

4-й тур 
 10 февраля Фиеста Интер Сайпан — Онвелл — 3:0
 10 февраля Индепендентс — Ариранг — 2:1
 10 февраля Мультинасьональ — Асес — 9:0

6-й тур 
 9 марта Асес — Ариранг — 2:11
 9 марта Мультинасьональ — Индепендентс — 3:7
 9 марта Онвелл — Фиеста Интер Сайпан — 2:4

7-й тур 
 16 марта Асес — Фиеста Интер Сайпан — 1:12
 16 марта Мультинасьональ — Онвелл — 5:5
 16 марта Индепендентс — Ариранг — 1:4

8-й тур 
 23 марта Фиеста Интер Сайпан — Индепендентс — 4:0
 23 марта Онвелл — Асес — 6:1
 23 марта Ариранг — Мультинасьональ — 4:3

Таблица после 7-и туров 

Результаты матчей 2-х последних туров неизвестны, только их итог.

5-й тур 
 6 апреля Фиеста Интер Сайпан — Асес + / —
 6 апреля Ариранг — Мультинасьональ + / —
 6 апреля Онвелл — Индепендентс + / —

9-й тур 
 Апрель Фиеста Интер Сайпан — Мультинасьональ + / —
 Апрель Онвелл — Ариранг — ничья
 Апрель Индепендентс — Асес —

Итоговая таблица

Осенний чемпионат 
Перед началом турнира команда Фиеста Интер Сайпан сменила название на Интер Годфатерс.

Полуфинал 
9 сентября
 Интер Годфатерс — Мультинасьональ — 1:0
 Вайлд Биллс — Марианас Пацифик Юнайтед — ПТИ — 1:2

Матч за 3-е место 
16 сентября
 Вайлд Биллс — Мультинасьональ — 2:0

Финал 
16 сентября
 Интер Годфатерс — Марианас Пацифик Юнайтед — ПТИ — 1:1, пен. 5:4

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Северных Марианских островов по футболу 2008 года на сайте RSSSF

Чемпионат Северных Марианских Островов по футболу
2008 год в футболе